Blaustein steht für:
 Blaustein (Naturstein), Gesteinsart
 Blaustein, Stadt im Alb-Donau-Kreis, Baden-Württemberg
 Blaustein, 1928 bis 1945 Gemeinde im Kreis Rastenburg, Ostpreußen, seit 1945:  Siniec (Srokowo), Powiat Kętrzyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Blaustein, anderer Name für Kupfersulfat

Blaustein ist der Familienname folgender Personen:
 Albert P. Blaustein (1921–1994), amerikanischer Jurist
 Arthur Blaustein (1878–1942), deutscher Jurist, Nationalökonom und Hochschullehrer
 Elisabeth Blaustein (1884–1942), deutsche Lehrerin, Vorsitzende des Bundes für Mutterschutz, Ehefrau von Arthur Blaustein
 Julian Blaustein (1913–1995), US-amerikanischer Filmproduzent
 Susan Morton Blaustein (* 1953), US-amerikanische Komponistin und Musikpädagogin

Siehe auch:
 Groß Blaustein
 Klein Blaustein
 Blausteinsee, See bei Eschweiler, Nordrhein-Westfalen
 Blaue Steine, Flurbezeichnung
 Blauer Stein
 Blauenstein